Blood Money (album Mobb Deep)
 Blood Money (album Toma Waitsa)
 Blood Money (film 1917)
 Blood Money (film 1921)
 Blood Money (film 1933)
 Blood Money (film 1996) 
 Blood Money (film 2012)

Zobacz też 
 Hitman: Krwawa forsa